Martis Ferenc (1950–2020) labdarúgó, tanár
 Martis Ferenc (1978) labdarúgó, edző